

Biologia
 Frisona – razza bovina
 Frisone – razza equina

Geografia
Etnonimo o aggettivo relativo ai seguenti territori:
 Frisia– regione storica costiera del sud-est del Mar del Nord abitati dai Frisoni
 Isole Frisone – l'arcipelago di isole che vanno dai Paesi Bassi alla Danimarca
 Frisia – provincia dei Paesi Bassi
 Frisia orientale – provincia della Bassa Sassonia in Germania

Linguistica
 Frisone antico – lingua parlata fino al XVI secolo nella regione della Frisia
 Frisone – il ceppo linguistico derivato dal Frisone antico a cui appartengono:
 Frisone occidentale
 Frisone orientale
 Frisone settentrionale

Altri progetti